— почётный титул в древней Японии, дававшийся воину за искусное владение мечом. Самый известный кэнсэй — Миямото Мусаси, хотя некоторые его кэнсэем не считали. Исторические кэнсэи часто основывали школы владения мечом. Хотя нет такого письменного правила, название несёт такой престиж, что обычно считается, что одновременно может существовать не более одного кэнсэя.

Значения 
В зависимости от употребляемого в написании иероглифа, «кэн» может означать как «меч» (剣), так и «кулак» (拳), и на Окинаве термин кэнсэй имеет значение «мастер кулака». Иероглиф 聖 («сэй») имеет также значение «святой». Так, титул Миямото Мусаси переводится как «Святой меч».

Описание

Кэнсэи стараются жить в соответствии с кодексом бусидо, самурайским «Путем воина». Их тренируют с детства и обучают нескольким видам боевых искусств. Они с готовностью примут смерть за Императора и всегда защищают братьев по оружию – даже ценой собственной жизни. Кэнсэи носят тяжелые доспехи и используют удлиненный вариант катаны – нодати. Вооружившись таким клинком, воин-самурай рассекает своих врагов мощными, но, в то же время, изящными ударами. В каждом бою кэнсэй оттачивает свою технику, постоянно стремясь к совершенству. Мало кто может сравниться с этими воинами в искусстве владения мечом.

Броня 
Кэнсея легко узнать по массивным наплечникам на броне и маске, называемой Menpõ(это различные типы лицевых доспехов, которые носили самураи и их слуги в феодальной Японии.), которая скрывает лицо от носа до подбородка.

Оружие 
Нодати (полевой меч) — это удлинённый вариант катаны. Использовался в основном в бою против всадников, хотя и не был распространен среди самураев, так как им сложнее владеть и его труднее выковать.

Интересные факты 
Кэнсэй - довольно почетный титул в Средневековой Японии, который даймё выдавали самураям за свое искусное владение мечом.

Боевые искусства Японии
Самураи